EDH peut être:
 Edh , lettre latine utilisée en islandais et féroïen, ou comme symbole dans l’alphabet phonétique international ;
 , un protocole optionnel utilisé dans l’interface SDI en technique de la télévision ;
 élève directeur d'hôpital, suivant le cycle de formation de l'École des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes, donnant accès au corps des directeurs d’hôpital.